Berwanger ist der Familienname folgender Personen:

 Jay Berwanger (1914–2002), US-amerikanischer Footballspieler
 Nikolaus Berwanger (1935–1989), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Markus Berwanger (* 1963), deutscher Eishockeytrainer